Илия Кушев е български тенисист роден на 13 декември 1980 г. в София. Състезател за Купа Дейвис.

Започва да тренира тенис на 5-годишна възраст. Трикратен републикански шампион по тенис и двукратен победител във веригата „Загорка Къп“ (2004 и 2005 г.).

През 2006 г. се жени за Весела Томова, треньорка в Тенис клуб „Левски“, кумуват им Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.

От държавното лично първенство има две титли на сингъл през 2003 и 2005 г. и две титли на двойки от 2004 и 2007 година с Йордан Кънев. През 2002 г. е победител от държавното първенство в зала на сингъл. През 2011 печели титла в зала и на двойки, като в тандем с Йордан Кънев надиграват двойката Ивайло Трайков/Янаки Янакиев.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (6)

Загубени финали на сингъл (14)

Титли на двойки (10)

Загубени финали на двойки (12)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Български тенисисти
Родени в Пловдив